Ez a lap A hegyi doktor – Újra rendel epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Különkiadás

3. évad

4. évad

Különkiadás

5. évad

Különkiadás

6. évad

7. évad

Különkiadás

8. évad

9. évad

10. évad

11. évad

12. évad

13. évad

Különkiadás

14. évad

15. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái